Toponímia:
 Serra del Solà (Canet lo Roig), serra del municipi de Canet lo Roig (Baix Maestrat)
 Serra del Solà (Riner), serra del municipi de Riner (Solsonès)
 Serra del Solà (Sant Celoni), serra del municipi de Sant Celoni (Vallès Oriental)
 Serra del Solà (Sort), serra del municipi de Sort (Pallars Sobirà)
 Serra del Solà (les Valls de Valira), serra del municipi de les Valls de Valira (Alt Urgell)
 Serra de Solà o dels Solà, serra entre Bellver de Cerdanya i Riu de Cerdanya (Baixa Cerdanya)
 Serra del Solà d'en Forn, serra entre Fogars de la Selva (la Selva) i Sant Celoni (Vallès Oriental)